

Geografia

Svizzera 
 Sierre – comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)
 Distretto di Sierre – distretto (Canton Vallese)

Sport 
 Hockey Club Sierre – squadra di hockey su ghiaccio svizzera con sede a Sierre
 Sierre Woodcutters – squadra di football americano e flag football svizzera con sede a Sierre